Александар Костов (* 1938) — болгарський футболіст, учасник двох чемпіонатів світу.
 Димитар Костов (* 1932) — болгарський дипломат. Постійний представник Болгарії при Організації Об'єднаних Націй (1990—1991).
 Іван Костов — болгарський політичний діяч, прем'єр-міністр країни з 21 травня 1997 до 24 липня 2001 року.
 Іван Костов — болгарський вчений в галузі мінералогії і петрографії, академік Болгарської академії Наук.
 Ніколай Костов — болгарський футболіст, тренер.
 Станіслав Костов (* 1991) — болгарський футболіст, півзахисник, нападник клубу «Пірін» (Благоєвград). Володар Кубка Болгарії. Володар Суперкубка Болгарії.
 Харі Костов — македонська державний діяч, прем'єр-міністр Північної Македонії з червня по листопад 2004 року.